Il doppio del torneo di tennis Sunset Moulding Yuba City Racquet Club Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Brandon Coupe e Justin Gimelstob che hanno battuto in finale Santiago González e Bruno Soares 6-2, 3-6, 7-61.

Teste di serie 

 Brandon Coupe /  Justin Gimelstob (Campioni)
 Santiago González /  Bruno Soares (finale)

 Mustafa Ghouse /  Scott Lipsky (primo turno)
 Bobby Reynolds /  Eric Taino (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Sunset Moulding Yuba City Racquet Club Challenger 2005